Kava peut faire référence à :

Toponymie 
 Kava est une commune du Mali ;
 Káva est une commune de Hongrie.

Patronyme 
 Alex Kava (1960-), une écrivaine américaine, auteure de thrillers.

Autres 
 Le kava, est une plante originaire du Pacifique occidental ;
 En Polynésie française, kava est le nom vernaculaire paumotu du fruit du pometier (Pometia pinnata).